Gobbo  – persona affetta da cifosi
Gobbo  – persona o strumento della televisione
Gobbo  – soprannome dei tifosi della Juventus Football Club
Gobbo  – nome comune del pesce persico sole
Gobbo  – nome comune delle anatre della tribú degli Oxyurini

Persone
Carlo Gobbo  – giornalista italiano
Fabio Gobbo  – economista e politico italiano
Gian Paolo Gobbo  – politico italiano
Miguel Gobbo Diaz  – attore italiano
Renzo Gobbo  – ex calciatore e allenatore italiano